Мурс-Мілл (Алабама) Мурс-Мілл (англ. Moores-Mill) — переписна місцевість в окрузі Медісон, штат Алабама, США. 
 ТЕС Платтлінг Мілл — теплова електростанція на півдні Німеччини у федеральній землі Баварія.